Toponímia:
 Willow (Alaska), localitat estatunidenca d'Alaska
 Willow (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Willow City, localitat estatunidenca de Dakota del Nord
 Willow Hill, localitat estatunidenca d'Illinois
 Willow Lake, localitat estatunidenca de Dakota del Sud
 Willow Oak, localitat estatunidenca de Florida
 Willow Park, localitat estatunidenca de Texas
 Willow River, localitat estatunidenca de Minnesota
 Willow Valley, localitat estatunidenca d'Arizona
 Cinema: Willow (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Ron Howard (1988)